Il titolo Miseria e nobiltà può riferirsi a:

Teatro
Miseria e nobiltà, commedia di Eduardo Scarpetta
Miseria e nobiltà (2018), opera lirica di Marco Tutino

Televisione
Miseria e nobiltà (1955), regia di Eduardo De Filippo

Cinema
Miseria e nobiltà, film diretto da Enrico Guazzoni (1914)
Miseria e nobiltà, film diretto da Corrado D'Errico (1940)
Miseria e nobiltà, film diretto da Mario Mattoli (1954)

Altro
Miseria e nobiltà, programma radiofonico italiano in onda su RTL 102.5